Emil Fromm (Spremberg, Brandenburg, 1835 - ?), compositor i organista alemany
 Erich Fromm (Frankfurt del Main, 1900 - Muralto, Suïssa, 1980), psicoanalista i sociòleg alemany 
 Fritz Fromm (Hannover, 1913 – 2001), jugador d'handbol alemany que va competir durant la dècada de 1930
 Helena Fromm (Oeventrop, 1987), esportista alemanya que va competir en taekwondo que participà en els Jocs Olímpics de Londres 2012
 Ilsa Fromm-Michaels (Hamburg, 1888–Detmold, Westfàlia, 1986), pianista i compositora alemanya 
 Karl Josef Fromm (Viena, 1873 - 1923), compositor i musicòleg austríac